Desa Karyabakti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karyabakti (administrativ by i Indonesien, lat -6,05, long 107,20), Jawa Barat, 
 Desa Karyabakti (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 108,11), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar